OnePlus — китайская компания, являющаяся подразделением BBK Electronics. Основана в декабре 2013 года выходцем из Oppo  и позиционировалась первое время как стартап. С 2014 года выпускает смартфоны с продвинутыми техническими характеристиками и сравнительно невысокой стоимостью, каждый из которых позиционируется как «убийца флагманов» (). Смартфоны — основная продукция компании, однако она производит и другие гаджеты. Девиз компании — Never settle (), что в русскоязычных источниках обычно переводят как «не мирись», «никогда не останавливайся, пока не найдешь свой идеал» или «на меньшее я не согласен».

В данном списке перечислены все когда-либо выпущенные электронные устройства OnePlus, он актуален по состоянию на   года. Не приводятся аксессуары и неэлектронная продукция компании.

В списке указаны основные технические характеристики каждого устройства. Приведены ссылки на подробные обзоры в экспертных изданиях. В случае, если та или иная характеристика неприменима к конкретному устройству (например, длина провода по отношению к беспроводным наушникам), вместо неё в соответствующей графе ставится прочерк. Каждый раздел списка отсортирован в хронологическом порядке — от старых к новым.

Легенда 
Некоторые указанные в таблице характеристики требуют пояснения.
 Индекс (только для смартфонов) — каталожный идентификатор (номер) производителя. Смартфоны с различными индексами предназначены для продажи в разных регионах и могут различаться поддерживаемым набором частот, однако не различаются по техническим характеристикам (объёму оперативной и встроенной памяти). Индекс, оканчивающийся на 0, означает версию для Китая, на 1 — для Индии, на 3 — для Европы, на 25 — для продажи с контрактом операторами в США, остальные — для Северной Америки или для глобального рынка. Начиная с 2019 года, первые две цифры индекса обозначают год релиза устройства.
 Дата выпуска — дата презентации, на которой было представлено устройство. Если точный день анонса неизвестен, дата указывается с точностью до месяца.
 Экран — диагональ, технология, разрешение и частота обновления сенсорного экрана. Начиная с OnePlus 6, все смартфоны имеют экраны со скруглёнными углами. Их диагонали указываются общепринятым в таких случаях способом — от углов прямоугольника, достроенного по сторонам экрана.
 Процессор — модель однокристальной системы и её параметры — количество ядер ЦПУ и модель графического ускорителя.
 Основная камера и Фронтальная камера (только для смартфонов) — сведения об основных характеристиках и модели сенсора соответствующей камеры. Если камера состоит из нескольких модулей, то указываются модели сенсоров для всех, если известны. Все смартфоны OnePlus оснащены основной камерой со вспышкой и автофокусом.
 Частотный диапазон, Звуковое давление, Импеданс и Драйвер динамика (только для наушников) — сведения соответственно о частотном диапазоне воспроизводимого звука в герцах, звуковом давлении в децибелах, акустическом импедансе в омах и диаметре диска звукоизлучателя в миллиметрах.
 Источники  — ссылки на обзоры устройств в экспертных изданиях.

Сведения об устройствах других типов (кроме смартфонов, телевизоров и наушников) проводятся в простой текстовой форме.

Смартфоны

Основная серия

Серия Nord

Серия Ace

Наушники

Носимые устройства

Телевизоры

Прочие устройства OnePlus

Внешний аккумулятор 

OnePlus Power Bank — внешний аккумулятор, выпуск которого был анонсирован 17 декабря 2014 года в честь первой годовщины компании OnePlus. Продажи начались 17 марта 2015. Устройство, основой которого является литий-полимерная (Li-Po) батарея ёмкостью 10000 мАч, оснащено двумя USB-портами и позволяет заряжать два устройства одновременно с выходным током 1 А, либо одно устройство с выходным током 2 А. Зарядка самого Power Bank осуществляется через разъём MicroUSB и при использовании технологии быстрой зарядки Dash Charge занимает 5 часов. Размеры устройства — 142,8×72.6×16.2 мм, масса — 220 грамм.

15 октября 2020 года OnePlus выпустила на рынке Индии второе поколение внешнего аккумулятора. Новая модель сохранила прежнюю ёмкость и примерно те же массогабаритные показатели, однако получила обновлённый дизайн и поддержку быстрой зарядки 18 Вт.

Квадрокоптер 
OnePlus DR-1 — миниатюрный квадрокоптер, разработанный совместно с компанией Cheerson и представленный 1 апреля 2015. Радиоуправляемая игрушка имеет размеры 70×28 мм, размах лопастей 30 мм и массу 12,5 г и на момент начала продаж являлась самым маленьким в мире устройством такого типа. Аккумулятор DR-1 ёмкостью 100 мАч заряжается за 20 минут и обеспечивает 5—8 минут полёта.

Очки виртуальной реальности 
OnePlus Loop VR — очки виртуальной реальности, разработанные совместно с компанией AntVR. Были выпущены в количестве 30000 штук и бесплатно распространены всем желающим в мае 2016 года. Устройство имеет размеры 188х120х100 мм, весит 366 грамм, имеет угол обзора 100 градусов и предназначено для работы со смартфонами диагональю от 5 до 6 дюймов.

Веб-камера 
OnePlus TV Camera — веб-камера, разработанная совместно с компанией CVTE и представленная 10 июня 2021 года. Предназначена для подключения по USB к умным телевизорам OnePlus, а также условно совместима с другими устройствами на операционных системах Android TV 8/9/10/11 и Windows 7/10. Поддерживает видеосъёмку в разрешении до 1920x1080 c частотой кадров до 25 fps и работу с приложением Google Duo. Оснащена двумя микрофонами с шумоподавлением и шторкой объектива.

Концептуальный смартфон с системой жидкостного охлаждения 
OnePlus 11 Concept — прототип смартфон со встроенной системой жидкостного охлаждения, основанный на OnePlus 11. Его показали на выставке MWC 2023. Технология получила название Active CryoFlux. Она использует керамический пьезоэлектрический миниатюрный насос (менее 0,2 кв. см), который позволяет жидкости циркулироваться по трубкам и тем самым отводить тепло. Она снижает температуру на 2,1 °C при гейминге (+ 3–4 FPS) и на 1,6 °C при зарядке. Концепт получил полупрозрачную крышку, сквозь которую просвечиваются трубки с жидкостью.

Внешний кулер для смартфона 
OnePlus 45W Liquid Cooler — представленный на выставке MWC 2023 внешний кулер для смартфона. Он состоит из двух компонентов. Первым из них выступает специальный крепёж в виде зажима, который крепится на тыльную сторону устройства посредством сжимания боковых панелей гаджета. Это тот же механизм, который используется в селфи-палках, креплениях для автомобиля и не только. От этого зажима идёт кабель, который соединяет первый компонент системы со второй — крупной установкой размером с блок питания от компьютера, внутри которой происходит процесс охлаждения жидкости и её циркуляция до крепежа на тыльной стороне смартфона и обратно.

Примечания

Ссылки 

 Список смартфонов OnePlus на Хэлпиксе
 
 
 
 
 



Списки:Техника
OnePlus